|- style="background:#FFFFDD;"
|(401) Оттилия (Ottilia) || 1895 BT || 16 марта 1895 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(402) Хлоя (Chloë) || 1895 BW || 21 марта 1895 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFFF;"
|(403) Киана (Cyane) || 1895 BX || 18 мая 1895 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFFF;"
|(404) Арсиноя (Arsinoë) || 1895 BY || 20 июня 1895 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFFF;"
|(405) Тейя (Thia) || 1895 BZ || 23 июля 1895 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFDD;"
|(406) Эрна (Erna) || 1895 CB || 22 августа 1895 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFFF;"
|(407) Арахна (Arachne) || 1895 CC || 13 октября 1895 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(408) Фама (Fama) || 1895 CD || 13 октября 1895 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(409) Аспасия (Aspasia) || 1895 CE || 9 декабря 1895 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFFF;"
|(410) Хлорида (Chloris) || 1896 CH || 7 января 1896 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFDD;"
|(411) Ксанта (Xanthe) || 1896 CJ || 7 января 1896 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFFF;"
|(412) Элизабета (Elisabetha) || 1896 CK || 7 января 1896 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(413) Эдбурга (Edburga) || 1896 CL || 7 января 1896 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(414) Лириопа (Liriope) || 1896 CN || 16 января 1896 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFFF;"
|(415) Палатия (Palatia) || 1896 CO || 7 февраля 1896 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(416) Ватикана (Vaticana) || 1896 CS || 4 мая 1896 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFFF;"
|(417) Суэвия (Suevia) || 1896 CT || 6 мая 1896 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(418) Алеманния (Alemannia) || 1896 CV || 7 сентября 1896 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(419) Аврелия (Aurelia) || 1896 CW || 7 сентября 1896 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(420) Бертольда (Bertholda) || 1896 CY || 7 сентября 1896 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(421) Церингия (Zähringia) || 1896 CZ || 7 сентября 1896 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#DDDDFF;"
|(422) Беролина (Berolina) || 1896 DA || 8 октября 1896 || Urania || К. Г. Витт
|- style="background:#FFFFDD;"
|(423) Диотима (Diotima) || 1896 DB || 7 декабря 1896 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFFF;"
|(424) Грация (Gratia) || 1896 DF || 31 декабря 1896 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFDD;"
|(425) Корнелия (Cornelia) || 1896 DC || 28 декабря 1896 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFDD;"
|(426) Гиппон (Hippo) || 1897 DH || 25 августа 1897 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFDD;"
|(427) Галена (Galene) || 1897 DJ || 27 августа 1897 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#DDDDFF;"
|(428) Монахия (Monachia) || 1897 DK || 18 ноября 1897 || Munich || В. А. Филлигер
|- style="background:#FFFFFF;"
|(429) Лотида (Lotis) || 1897 DL || 23 ноября 1897 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFDD;"
|(430) Гибрида (Hybris) || 1897 DM || 18 декабря 1897 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFDD;"
|(431) Нефела (Nephele) || 1897 DN || 18 декабря 1897 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#DDDDFF;"
| (432) Пифия (Pythia) || 1897 DO || 18 декабря 1897 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFDDDD;"
| (433) Эрос (Eros) || 1898 DQ || 13 августа 1898 || Urania || К. Г. Витт
|- style="background:#DDDDFF;"
|(434) Венгрия (Hungaria) || 1898 DR || 11 сентября 1898 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#DDDDFF;"
|(435) Элла (Ella) || 1898 DS || 11 сентября 1898 || Хайдельберг || Макс Вольф, Фридрих Швассман
|- style="background:#FFFFDD;"
|(436) Патриция (Patricia) || 1898 DT || 13 сентября 1898 || Хайдельберг || Макс Вольф, Фридрих Швассман
|- style="background:#DDDDFF;"
|(437) Родия (Rhodia) || 1898 DP || 16 июля 1898 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFFF;"
|(438) Зеуксо (Zeuxo) || 1898 DU || 8 ноября 1898 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFDD;"
|(439) Огайо (Ohio) || 1898 EB || 13 октября 1898 || Сан-Хосе || Э. Ф. Коддингтон
|- style="background:#DDDDFF;"
|(440) Феодора (Theodora) || 1898 EC || 13 октября 1898 || Сан-Хосе || Э. Ф. Коддингтон
|- style="background:#FFFFFF;"
|(441) Батильда (Bathilde) || 1898 ED || 8 декабря 1898 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#DDDDFF;"
|(442) Айхсфельдия (Eichsfeldia) || 1899 EE || 15 февраля 1899 || Хайдельберг || Макс Вольф, Фридрих Швассман
|- style="background:#DDDDFF;"
|(443) Фотографика (Photographica) || 1899 EF || 17 февраля 1899 || Хайдельберг || Макс Вольф, Фридрих Швассман
|- style="background:#FFFFFF;"
|(444) Гиптида (Gyptis) || 1899 EL || 31 марта 1899 || Марсель || Ж. Коджа
|- style="background:#FFFFDD;"
|(445) Эдна (Edna) || 1899 EX || 2 октября 1899 || Сан-Хосе || Э. Ф. Коддингтон
|- style="background:#FFFFFF;"
|(446) Этернитас (Aeternitas) || 1899 ER || 27 октября 1899 || Хайдельберг || Макс Вольф, Фридрих Швассман
|- style="background:#FFFFDD;"
|(447) Валентина (Valentine) || 1899 ES || 27 октября 1899 || Хайдельберг || Макс Вольф, Фридрих Швассман
|- style="background:#FFFFDD;"
|(448) Наталия (Natalie) || 1899 ET || 27 октября 1899 || Хайдельберг || Макс Вольф, Фридрих Швассман
|- style="background:#FFFFFF;"
|(449) Гамбурга (Hamburga) || 1899 EU || 31 октября 1899 || Хайдельберг || Макс Вольф, Фридрих Швассман
|- style="background:#FFFFDD;"
|(450) Бригитта (Brigitta) || 1899 EV || 10 октября 1899 || Хайдельберг || Макс Вольф, Фридрих Швассман
|- style="background:#FFFFDD;"
|(451) Пациенция (Patientia) || 1899 EY || 4 декабря 1899 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFDD;"
|(452) Гамильтония (Hamiltonia) || 1899 FD || 6 декабря 1899 || Сан-Хосе || Дж. Э. Килер
|- style="background:#DDDDFF;"
|(453) Тея (Tea) || 1900 FA || 22 февраля 1900 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFFF;"
|(454) Матезида (Mathesis) || 1900 FC || 28 марта 1900 || Хайдельберг || Фридрих Швассман
|- style="background:#FFFFFF;"
|(455) Брухзалия (Bruchsalia) || 1900 FG || 22 мая 1900 || Хайдельберг || Макс Вольф, Фридрих Швассман
|- style="background:#FFFFFF;"
|(456) Абноба (Abnoba) || 1900 FH || 4 июня 1900 || Хайдельберг || Макс Вольф, Фридрих Швассман
|- style="background:#FFFFDD;"
|(457) Аллегейния (Alleghenia) || 1900 FJ || 15 сентября 1900 || Хайдельберг || Макс Вольф, Фридрих Швассман
|- style="background:#FFFFDD;"
|(458) Герциния (Hercynia) || 1900 FK || 21 сентября 1900 || Хайдельберг || Макс Вольф, Фридрих Швассман
|- style="background:#FFFFFF;"
|(459) Сигне (Signe) || 1900 FM || 22 октября 1900 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(460) Скания (Scania) || 1900 FN || 22 октября 1900 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(461) Саския (Saskia) || 1900 FP || 22 октября 1900 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(462) Эрифила (Eriphyla) || 1900 FQ || 22 октября 1900 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#DDDDFF;"
|(463) Лола (Lola) || 1900 FS || 31 октября 1900 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(464) Мегера (Megaira) || 1901 FV || 9 января 1901 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(465) Алекто (Alekto) || 1901 FW || 13 января 1901 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(466) Тисифона (Tisiphone) || 1901 FX || 17 января 1901 || Хайдельберг || Макс Вольф, Л. Карнера
|- style="background:#FFFFDD;"
|(467) Лаура (Laura) || 1901 FY || 9 января 1901 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(468) Лина (Lina) || 1901 FZ || 18 января 1901 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(469) Аргентина (Argentina) || 1901 GE || 20 февраля 1901 || Хайдельберг || Л. Карнера
|- style="background:#DDDDFF;"
|(470) Килия (Kilia) || 1901 GJ || 21 апреля 1901 || Хайдельберг || Л. Карнера
|- style="background:#FFFFDD;"
|(471) Папагена (Papagena) || 1901 GN || 7 июня 1901 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFFF;"
| (472) Рим (Roma) || 1901 GP || 11 июля 1901 || Хайдельберг || Л. Карнера
|- style="background:#FFFFFF;"
|(473) Нолли (Nolli) || 1901 GC || 13 февраля 1901 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#DDDDFF;"
|(474) Пруденция (Prudentia) || 1901 GD || 13 февраля 1901 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFFF; outline:3px solid #6666FF;"
|(475) Оклло (Ocllo) || 1901 HN || 14 августа 1901 || Арекипа || Д. Стюарт
|- style="background:#FFFFFF;"
|(476) Гедвиг (Hedwig) || 1901 GQ || 17 августа 1901 || Хайдельберг || Л. Карнера
|- style="background:#DDDDFF;"
|(477) Италия (Italia) || 1901 GR || 23 августа 1901 || Хайдельберг || Л. Карнера
|- style="background:#FFFFDD;"
|(478) Тергест (Tergeste) || 1901 GU || 21 сентября 1901 || Хайдельберг || Л. Карнера
|- style="background:#FFFFFF;"
|(479) Капрера (Caprera) || 1901 HJ || 12 ноября 1901 || Хайдельберг || Л. Карнера
|- style="background:#FFFFFF;"
|(480) Ганза (Hansa) || 1901 GL || 21 мая 1901 || Хайдельберг || Макс Вольф, Л. Карнера
|- style="background:#FFFFFF;"
|(481) Эмита (Emita) || 1902 HP || 12 февраля 1902 || Хайдельберг || Л. Карнера
|- style="background:#FFFFDD;"
|(482) Петрина (Petrina) || 1902 HT || 3 марта 1902 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(483) Сеппина (Seppina) || 1902 HU || 4 марта 1902 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(484) Питтсбургия (Pittsburghia) || 1902 HX || 29 апреля 1902 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(485) Генуя (Genua) || 1902 HZ || 7 мая 1902 || Хайдельберг || Л. Карнера
|- style="background:#DDDDFF;"
|(486) Кремона (Cremona) || 1902 JB || 11 мая 1902 || Хайдельберг || Л. Карнера
|- style="background:#FFFFFF;"
|(487) Венеция (Venetia) || 1902 JL || 9 июля 1902 || Хайдельберг || Л. Карнера
|- style="background:#FFFFDD;"
|(488) Креуса (Kreusa) || 1902 JG || 26 июня 1902 || Хайдельберг || Макс Вольф, Л. Карнера
|- style="background:#FFFFDD;"
|(489) Комачина (Comacina) || 1902 JM || 2 сентября 1902 || Хайдельберг || Л. Карнера
|- style="background:#FFFFDD;"
|(490) Веритас (Veritas) || 1902 JP || 3 сентября 1902 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(491) Карина (Carina) || 1902 JQ || 3 сентября 1902 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(492) Гизмонда (Gismonda) || 1902 JR || 3 сентября 1902 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(493) Гризельда (Griseldis) || 1902 JS || 7 сентября 1902 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(494) Виртус (Virtus) || 1902 JV || 7 октября 1902 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#DDDDFF;"
|(495) Эвлалия (Eulalia) || 1902 KG || 25 октября 1902 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#DDDDFF;"
|(496) Грифия (Gryphia) || 1902 KH || 25 октября 1902 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFDD;"
|(497) Ива (Iva) || 1902 KJ || 4 ноября 1902 || Хайдельберг || Р. С. Дуган
|- style="background:#FFFFFF;"
|(498) Токио (Tokio) || 1902 KU || 2 декабря 1902 || Ницца || Огюст Шарлуа
|- style="background:#FFFFDD;"
|(499) Венузия (Venusia) || 1902 KX || 24 декабря 1902 || Хайдельберг || Макс Вольф
|- style="background:#FFFFFF;"
|(500) Селинур (Selinur) || 1903 LA || 16 января 1903 || Хайдельберг || Макс Вольф
|}